Ламанов — русская фамилия. Известные носители:
 Ламанов, Андрей Александрович (род. 1967) — командир экипажа самолёта Ту-154 МАП АК «АЛРОСА», Республика Саха (Якутия), член Высшего совета партии «Единая Россия».
 Ламанов, Владимир Александрович (род. 1992) — российский самбист.
 Ламанов, Геннадий Михайлович (род. 1926) — томский художник, член СХ СССР / России. Заслуженный художник России.

 Ламанова, Надежда Петровна (1861—1941) — российский и советский модельер, художник театрального костюма.

Математика 
 Ламанов граф — граф (чертёж) из семейства разреженных графов, описывающего минимальные жёсткие системы.

См. также